Серрита ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Сертан штата Пернамбуку. Входит в экономико-статистический  микрорегион Салгейру. Население составляет 17 848 человек на 2000 год. Занимает площадь 1 604 км². Плотность населения — 11 чел./км².

Праздник города — 11 сентября.

История 
Город основан в 1892 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 92 982 mil реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 2.297 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,645 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории BShW.

Муниципалитеты штата Пернамбуку